Избори за председника Руске Федерације су расписани 17. марта-7. априла 2024. године. Ако ниједан кандидат не добије више од половине гласова, други круг ће се одржати тачно три недеље касније, од 17. марта до 7. априла 2024. године.

Анкете

Референце 

Избори у Русији
Политика Русије
Избори 2024.